Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel J&T Banka Prague Open) van 2018 vond plaats van maandag 30 april tot en met zaterdag 5 mei in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mona Barthel werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, door kwalificante Antonia Lottner.

De als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková, die voor de eerste ronde was ingeloot tegen haar zus Kristýna, moest zich kort voor aanvang van het toernooi afmelden wegens een dijbeenblessure.

Het tweede reekshoofd, de thuisspelende Petra Kvitová, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zevende geplaatste Roemeense Mihaela Buzărnescu in drie sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar 23e WTA-titel, de derde van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Grönefeld zou samenspelen met Raquel Atawo, maar dit koppel moest zich kort voor aanvang van het toernooi afmelden, wegens blessure van Atawo. Peschke slaagde erin haar titel te verlengen, met Nicole Melichar aan haar zijde.

Het Tsjechische eerste reekshoofd, Andrea Sestini-Hlaváčková en Renata Voráčová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Nicole Melichar en Květa Peschke won het toernooi. In de op vrijdag 4 mei gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Mihaela Buzărnescu en Lidzija Marozava in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Peschke 28.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Praag 2018
Praag